Баб эль-Футух  ( - «Ворота Победы») — микротопоним, встречается в нескольких городах Ближнего Востока.
 Баб эль-Футух (Каир) — самые северные из трех сохранившихся старых городских ворот Каира.
 Баб эль-Футух (Фес)
 Баб эль-Футух (Марракеш) См. также 
 Баб эль-Асса
 Баб эль-Джадид
 Баб эль-Хадид
 Баб эн-Наср